Iwao Takamoto - um cartunista
Junko Iwao - uma cantora e seiyū japonesa

Desambiguações de sobrenomes